Капито́лий шта́та Колора́до () находится в городе Денвер () — столице штата Колорадо. В нём проводит свои заседания Генеральная Ассамблея Колорадо (), состоящая из Палаты Представителей и Сената штата Колорадо. В нём также находятся офисы губернатора и лейтенант-губернатора Колорадо. Здание Капитолия было построено в 1886—1894 годах по проекту известного архитектора Элайджи Майерса (Elijah E. Myers) с использованием колорадского белого гранита, и было открыто в ноябре 1894 года. Купол Капитолия покрыт позолоченными пластинами, которые были первоначально установлены в 1908 году, в память о золотой лихорадке в Колорадо.

Одна миля над уровнем моря 

Расположенное в начале района Капитолийского Холма (), здание Капитолия находится несколько выше, чем прилегающий к нему даунтаун Денвера. Официальное значение высоты Денвера замеряется со стороны западного входа в Капитолий, где на 15-й ступеньке выгравированы слова "One Mile Above Sea Level" — одна миля (примерно 1609 м) над уровнем моря. Это — результат измерения, произведённого студентами Университета Денвера () в 1909 году. Сначала на этой ступеньке была установлена латунная табличка, однако после того как вандалы украли её (а также три последующих таблички), в 1947 году было решено высечь соответствующую надпись на камне, то есть прямо на вертикальной части ступеньки.

Вторая отметка высоты в одну милю находится на 18-й ступеньке — она была установлена в 1969 году, когда студенты Университета штата Колорадо () сделали новое измерение высоты.

В 2003 году с помощью современных средств студентами Metropolitan State College of Denver было произведено более точное вычисление высоты, которое определило, что высота в одну милю находится на уровне 13-й ступеньки, где была установлена третья отметка.

История 

1 августа 1876 года Колорадо был объявлен 38-м штатом США. По конституции штата, столица штата Колорадо должна была быть определена всеобщим голосованием. Такое голосование было проведено 8 ноября 1881 года, и с большим отрывом победил город Денвер.

В 1883 году был объявлен конкурс проектов Капитолия штата Колорадо в Денвере, в котором было предложено участвовать ведущим архитекторам США. Всего на конкурс было представлено довольно много проектов — 21, все под кодовыми именами, скрывающими имена архитекторов. На первом этапе из 21 проекта были отобраны пять. Окончательные итоги конкурса были подведены в августе 1885 года, и победил дизайн под названием Corinthian, представленный архитектором Элайджей Майерсом, который перед этим уже спроектировал Капитолий штата Мичиган и Капитолий штата Техас. Строительство Капитолия штата Колорадо началось в 1886 году, но затянулось до 1894 года в связи с различными проблемами, в том числе из-за превышения сметы на строительство и последовавшей за этим сменой подрядчика. Архитектора Майерса также уволили во время строительства в 1889 году — предположительно, из-за расхождений по денежным вопросам и из-за общего недовольства ходом строительства.

В 1890 году были организованы торжества, посвящённые закладке краеугольного камня Капитолия. К 1892 году были закончены внешние и внутренние стены, а также крыша. Основные работы были завершены в 1894 году.

Изначально купол был покрыт медными пластинами, но через несколько лет медь начала окисляться, и купол стал смотреться гораздо хуже. В 1908 году купол покрыли позолотой. Его пришлось заново покрывать позолотой в 1949, 1980 и 1991 годах.

Внутренний дизайн 
Из главного зала Капитолия открывается вид на внутреннюю часть купола (ротонды), которая находится на высоте 55 м — это примерно соответствует высоте 18-этажного дома. В дизайне внутренней части Капитолия широко используется колорадский розовый оникс () — редкая разновидность розового мрамора из карьера рядом с долиной Була (Beulah, Colorado). На отделку Капитолия ушли все известные запасы этого мрамора. Для отделки полов использовался также местный белый мрамор () из карьеров рядом с Марбл (Marble, Colorado). Многие окна представляют собой витражи, на которых изображены люди и события, связанные с историей Колорадо. В одном из помещений находится галерея портретов всех президентов США.

Галерея

См. также 
 Колорадо
 Элайджа Майерс
 Список капитолиев США

Примечания

Ссылки 
 Colorado State website
 Colorado State Capitol, Colorado State website
 Colorado State Capitol Virtual Tour, Colorado State website
 History of the Capitol // Colorado.gov: Official State Web Portal
 Colorado State Capitol | Articles (Colorado Encyclopedia)

Колорадо
Здания и сооружения Денвера
Здания и сооружения, построенные в 1894 году в США
Объекты Национального реестра исторических мест в Колорадо